Жан-Батист Люсьен Бюке́ (, 4 марта 1807, Дейнзе — 14 декабря 1889, Париж) — французский энтомолог и торговец насекомыми, специализировавшийся в основном на Coleoptera. Член Энтомологического общества Франции. Описал множество новых родов и видов.

Насекомые, которыми торговал Бюке, происходили в основном из разных частей Французской колониальной империи.

Некоторые работы 
 Description de onze espèces nouvelles du genre Lebia; rapportées de Cayenne par M. Leprieur. Annales de la Société Entomologique de France 3: 673—681 (1834).
 1835. Description d´un Coléoptére nouveau, du genre Goliathus (de Lamarck). Annales de la Société Entomologique de France 1835 4: 135—137 (1835).
 Annales de la Société Entomologique de France 1836 5: 201—207 (1836).
 Description d’une nouvelle espéce de Buprestide du genre Polybothris. Annales de la Société Entomologique de France (3) 2: 75-76 (1854)
 1859. Mémoire sur deux genres nouveaux de coléoptèresde la famille des longicornes (Oxilus et Sthelenus), suivi de la description de plusieurs espèces appartenant aux genres Platyarthron, Oeme (Sclerocerus Dej.), Clytus, Apriona,Cerosterna et Acanthoderus. Annales de la Société Entomologique de France, Paris, 7 (3): 619—636 (1859)

Примечания 

Энтомологи Франции